Görögország városai a 2011. évi lakónépesség csökkenő sorrendjében, elővárosok nélkül.

Jegyzetek

Fordítás 

 
Települések listái országok szerint
Városok országok szerint
Görögországgal kapcsolatos listák